Czerniewice (gemeente)
 Czerniewice (Łódź)
 Czerniewice (Koejavië-Pommeren)